Baureihe 213 steht für:
 Baureihe 213, Lokomotivbaureihe, siehe DB-Baureihe V 100 #Baureihe V 10020 / Baureihen 212 und 213
 Mercedes-Benz Baureihe 213, Automodell